John Smith kan syfta på:

 John Smith (botaniker) (1798–1888), intendent vid Kew Gardens
 John Smith (kolonisatör) (1580–1631)
 John Smith (kanadensisk roddare)
 John Smith (sydafrikansk roddare) (född 1990)
 John Smith (amerikansk politiker) (1752–1816)
 John Smith (Ohio) (1735–1824), amerikansk demokrat-republikansk politiker
 John Smith (labourledare) (1938–1994)
 John Cotton Smith (1765–1845), amerikansk politiker
 John Prince-Smith (1809–1874), engelsk-tysk nationalekonom
 John Pye-Smith (1774–1851), engelsk teolog
 John Walter Smith (1845–1925), amerikansk demokratisk politiker
 John Smith (brottare) (född 1965)

Se även 
 John Smyth (1570–1612), engelsk baptist